Die Open Prévadiès 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 30. März bis 5. April 2009 in Saint-Brieuc stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Saint-Brieuc